Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1964 se dispute du 4 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Margaret Smith et John Newcombe enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
17 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Rome

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1964
Italie
Sport en Italie en 1964
Tennis en mai 1964